Lobe den Herrn, meine Seele BWV 69, una cantata  di Johann Sebastian Bach.
Lobe den Herrn, meine Seele BWV 69a, un'altra cantata  di Johann Sebastian Bach.